Хантингфорд () — английская фамилия.

Известные носители 
  (1748—1832) — англиканский священник, епископ Глостера (1802—1815) и Херефорда (1815—1832), член Лондонского королевского общества (с 1804).
  (род. 1940) — австралийская пловчиха, участница летних Олимпийских игр (1956).
  — австралийский звукоинженер, лауреат премий Австралийской гильдии звукоинженеров экрана за лучший звук в телефильме или мини-сериале (2009) и лучшее звуковое оформление фильма (2011, 2012), номинант на премию Австралийского киноинститута за лучший звук в неполнометражном (1991) и полнометражном (1996) фильме.
  (род. 1948) — британский эколог, президент Ассоциации исследования поведения животных (2001—2004) и Всемирного совета обществ рыболовства (2008—2012), член Эдинбургского королевского общества (c 1996).